Andrea Orlandi (1984-), footballeur espagnol ;
 Carlo Orlandi (1967 -), joueur de rugby à XV italien ;
 Carlo Orlandi (1910 - 1983), boxeur italien ;
 Deodato Orlandi, peintre italien du gothique tardif ;
 Emanuela Orlandi (1968-), citoyenne du Vatican disparue mystérieusement en 1983 ;
 Ferdinando Orlandi (1774 - 1848), compositeur d'opéras ;
 Ferdinando Orlandi (1925-1991), acteur
 Juan Pablo Orlandi (1983 -), joueur de rugby à XV argentin ;
 Massimo Orlandi (1998-), coureur cycliste italien ;
 Nora Orlandi (1933-), compositrice italienne ;
 Pellegrino Antonio Orlandi (1660 - 1727), homme de lettres et historien de l'art italien.

Patronyme italien